КК Младост се може односити на:

 кошаркашке клубове
 КК Младост Мркоњић Град, кошаркашки клуб из Мркоњић Града.
 КК Младост Бања Лука, кошаркашки клуб из Бањалуке.
 КК Младост '76, кошаркашки клуб из Прњавора.
 КК Младост Гацко, кошаркашки клуб из Гацког.
 КК Младост Котор Варош, кошаркашки клуб из Котор Вароши.
 КК Младост Босански Петровац, кошаркашки клуб из Босанског Петровца.
 КК Младост Рогатица, кошаркашки клуб из Рогатице.
 КК Младост Београд, кошаркашки клуб из Београда.
 КК Младост Земун, кошаркашки клуб из Земуна.
 КК Младост Чачак, кошаркашки клуб из Чачка.
 КК Младост Зајечар, кошаркашки клуб из Зајечара.
 КК Младост Бачки Јарак, кошаркашки клуб из Бачког Јарка.
 КК Младост Битољ, кошаркашки клуб из Битоља.
 КК Младост Бар, кошаркашки клуб из Бара.
 КК Младост Загреб, кошаркашки клуб из Загреба.
 друге спортске клубове:
 Клизачки клуб Младост Београд, клизачки клуб из Београда.
 Карате клуб Младост Витез, карате клуб из Витеза.
 Карате клуб Младост Панчево, карате клуб из Панчева.
 Карате клуб Младост Крагујевац, карате клуб изКрагујевца.